Die Open de France de Squash 2022 fanden vom 12. bis 17. September 2022 in der französischen Stadt Nantes statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Bronze. 

Bei den Herren setzte sich der an Position vier gesetzte Victor Crouin gegen den topgesetzten Marwan Elshorbagy mit 11:6, 9:11, 6:11, 11:8 und 12:10 durch. Der Titelgewinn war Crouins bis dato größter Erfolg auf der World Tour. In der Damenkonkurrenz kam es zum Duell zwischen den beiden topgesetzten Schwestern Nele und Tinne Gilis, das Nele mit 11:9, 11:6 und 11:3 gewann.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Benjamin Aubert und Edwin Clain bei den Herren und Ana Munos und Elise Romba bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. In der ersten Runde, im Achtel- und im Viertelfinale wurde das „best of three“-Format angewandt, das heißt, es wurden nur zwei gewonnene Sätze zum Gesamtsieg benötigt. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im „best of five“-Format gespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 55.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Nantes